Ousmane Cisse (né le  à Bamako, au Mali) est un joueur malien de basket-ball, jouant au poste d'ailier fort.

Carrière

Références

Liens externes 
 
  Profil de draft NBA.com

Naissance en octobre 1982
Naissance à Bamako
Joueur malien de basket-ball
Joueur de l'Étendard de Brest
Joueur de l'APOEL Nicosie (basket-ball)
Joueur de Bnei Hasharon
Joueur des Patriots de Fayetteville
Joueur du Lokomotiv Rostov-sur-le-Don
Joueur des Globetrotters de Harlem
Joueur drafté par les Nuggets de Denver